Ian Hamilton – poeta e critico letterario britannico
Ian Hamilton – generale britannico
Ian Hamilton – detto Chico, calciatore britannico